Загревський Олег Парфентійович (народжений 26 липня 1978 р в Харкові) — громадський діяч, партнер Magrat OÜ, Estonia в Україні, бере активну участь у розширенні співпраці між Республікою Естонією та Україною у сфері бізнесу, благодійної та волонтерської діяльності.  

Навчання: 

У 2001 закінчив Національний технічний університет "Харківський політехничний інститут" в ступені магістра з електронних систем.

Кар’єра:

 В 2001-2003 рр працював старшим спеціалістом кредитного відділу Промінвестбанку у місті Харкова.
 З 2003 р по 2007 р займав посаду заступника директора з корпоративного бізнесу Індекс банку. Пропрацював на цій посаді 4,5 роки.
 3 місяці з грудня 2007 р по лютий 2008р  працював заступником директора Харківської дирекції Кредитної спілки.
 В березні 2008 р зайняв посаду заступника директора Харківського регіонального управління OJSC ASTRA BANK, де пропрацював до жовтня 2013 року.
 З листопада 2013 р по вересень 2014 р обіймав посаду заступника директора Харківського регіонального управління Публічного Акціонерного Товариства  «АКТАБАНК»​.
 З жовтня 2014 р до квітня 2015 р був на посаді заступника директора Північно-Східного управління ПАТ Енергобанк.
 З квітня 2015 р по квітень 2018 р — заступник голови представництва в Києві Versobank AS Україна.
 Квітень 2018 р — березень 2019 р фінансовий директор Teraved Group OU (Естонія)
 З квітня 2018 р — партнер в компанії Magrat OÜ (Естонія), компанія надає бухгалтерські та консультаційні послуги.

Під час війни 2022 р

З перших днів повномасштабного вторгнення разом з Кирилом Стояновським организував забезбечення необхідних медикаментів для військових та цивільних у гарячих точках. Брав участь в постачанні розвантажувальних жилетів та балаклав в 41 батальйон Тероборони м. Києва. 

Сприяв підписанню угод між «Благодійним фондом братів Чурило» та естонським фондом «Rachel Foundation Sihtasutus», що постачає фармацевтичну допомогу на український фронт.

Співпрацює, як експерт з питань кібербезпеки в Громадській Організації «За захист споживача в кіберпросторі» (заснована в 2020 році)

Посилання:

Робота в фонді братів Чурило;

Гуманітарка в Україну з Естонії;

Налагодження гуманітарної допомоги з Естонії

AGROPORT East Kharkov 2016: Эстония – дверь в ЕС (Олег Загревский)